

Geografia
 Marigot – comune francese situato nella regione d'oltremare e dipartimento d'oltremare di Martinica
 Cantone di Le Marigot – cantone di Martinica (Arrondissement di La Trinité)
 Marigot – città della parte francese dell'isola di île de Saint-Martin, nella collettività d'oltremare di Saint-Martin
 Marigot – città di Dominica, situata nella parrocchia di Saint Andrew, nel nord dell'isola
 Marigot (Marigo in creolo haitiano) – città nel sud di Haiti, comune del dipartimento del Sud-Est nell'Arrondissement di Jacmel
 Baia di Marigot – baia dell'isola di Saint Lucia, a sud della capitale Castries